Velika nagrada Madžarske 2014 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. julija 2014 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:25,227
| 1:23,310
| 1:22,715
| 1
|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:25,662
| 1:23,606
| 1:23,201
| 2
|-
! 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:25,690
| 1:23,776
| 1:23,354
| 3
|-
! 4
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:25,495
| 1:23,676
| 1:23,391
| 4
|-
! 5
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:26,087
| 1:24,249
| 1:23,909
| 5
|-
! 6
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:26,592
| 1:24,030
| 1:24,223
| 6
|-
! 7
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:26,612
| 1:24,502
| 1:24,294
| 7
|-
! 8
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:24,941
| 1:24,637
| 1:24,720
| 8
|-
! 9
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:26,149
| 1:24,647
| 1:24,775
| 9
|-
! 10
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:26,578
| 1:24,585
| brez časa
| PL
|-
! 11
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:25,361
| 1:24,706
| 
| 10
|-
! 12
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:26,027
| 1:25,136
|
| 11
|-
! 13
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:25,910
| 1:25,211
| 
| 12
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:25,709
| 1:25,260
| 
| 13
|-
! 15
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:26,136
| 1:25,337
| 
| 14
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 1:26,728
| 1:27,419
|
| 15
|-
! 17
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:26,792
|
| 
| 16
|-
! 18
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:27,139
|
|
| 17
|-
! 19
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 1:27,819
| 
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 1:28,643
|
|
| 19
|-
! NC
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| brez časa
| 
| 
| PL
|-
! NC
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| brez časa
| 
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 70
| 1:53:05,058
| 4
| 25
|-
! 2
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 70
| +5,225
| 5
| 18
|-
! 3
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 70
| +5,857
| PL
| 15
|-
! 4
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 70
| +6,361
| 1
| 12
|-
! 5
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 70
| +29,841
| 6
| 10
|-
! 6
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 70
| +31,491
| 16
| 8
|-
! 7
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 70
| +40,964
| 2
| 6
|-
! 8
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 70
| +41,344
| 3
| 4
|-
! 9
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 70
| +58,527
| 8
| 2
|-
! 10
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 70
| +1:07,280
| 7
| 1
|-
! 11
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 70
| +1:08,169
| 11
|
|-
! 12
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 70
| +1:18,465
| PL
|
|-
! 13
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 70
| +1:24,024
| 20
|
|-
! 14
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 69
| +1 krog
| 10
|
|-
! 15
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 15
|
|-
! 16
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 18
|
|-
! Ods
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 32
| Motor
| 13
|
|-
! Ods
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 24
| Dovod goriva
| 17
| 
|-
! Ods
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 22
| Zavrten
| 12
|
|-
! Ods
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 14
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 10
| Zavrten
| 14
| 
|-
! Ods
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 7
| Zavrten
| 19
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014